Анна-Реджина () — населённый пункт в государстве Гайана. Административный центр региона Померун-Супенаам.

География 
Город расположен на побережье Атлантического океана к северо-западу от устья реки Эссекибо.

История 
Статус town Анна-Реджина получила в 1970 году.

Население 
В 2002 году население города составляло 12 448 человек.

Города Гайаны